Rio Novo – comune brasiliano
Rio Novo – rio di Venezia